Монастероло () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Монастероло-дель-Кастелло — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.
 Монастероло-ди-Савильяно — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Монастероло-Казотто — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.